

Patronyme 

 Hugh Mangum (1877-1922), photographe américain ;
 Jeff Mangum, (1970 -), un guitariste et auteur-compositeur-interprète américain ;
 Jonathan Mangum, (1971 -), un acteur, scénariste et producteur américain ;
 Sally Mangum, (1960 -), une artiste peintre américaine.

Toponyme 
 Mangum, une ville américaine de l’Oklahoma.

Homonymie de patronyme